

Sigle 
 Badische Neueste Nachrichten  – quotidiano tedesco
 Bart's Neverending Network  – [[televisionemmmnnm.
nnmm pubblica]] olandese
 mn Nine-Nine  – serie televisiva statunitense

Codici 
 BNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bronnoy, Brønnøysund, Norvegia
 bnn – codice ISO 639-3 della lingua bunun